Эми Лайл Смарт (; род. 26 марта 1976, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса и бывшая фотомодель. Эми Смарт начала свою модельную карьеру в Италии, а затем поступила в актёрскую школу. Её первой работой в кино стала роль в фильме «Байки у костра», в 1997 году. После она снялась в фильмах: «Студенческая команда» (1999), «Дорожное приключение» (2000), «Крысиные бега» (2001), «Эффект бабочки» (2004), «Просто друзья» (2005), «Зеркала» (2008), «» (2014) и др.

Ранние годы 
Эми Лайл Смарт родилась 26 марта 1976 года в Лос-Анджелесе, выросла в городке Топанга (Калифорния), дочь Джуди, работницы музея Пола Гетти, и Джона Смарта, занимающегося продажами. Вдохновлённая своей подругой Винессой Шоу, в школьные годы в течение десяти лет занималась балетом и с 16 лет посещала занятия по актёрскому мастерству. Начала карьеру модели в 13 лет. Работала позже в Италии, Франции, Мексике и Таити.

Карьера 

В 1996 году Смарт получила свою первую небольшую роль в одном эпизоде сериала «Seduced by Madness: The Diane Borchardt Story», потом такую же маленькую роль Квини в фильме «A&P» по рассказу Джона Апдайка. В 1997 получила второстепенную роль кадета Ламбрейзер, второго пилота и подруги Кармен Ибаньез (в исполнении Дэниз Ричардс) в фильме «Звёздный десант». Также Эми сыграла главную роль Кристи Шейлз, молодой женщины из Огайо, в мини-сериале «The 70s». В 1999 году актриса играла роль подруги квотербека (в исполнении Джеймса Ван Дер Бика) в фильме «Студенческая команда».

Эми Смарт снималась в некоторых молодёжных фильмах. Среди успешных проектов — «Дорожное приключение» (2000), «Трасса 60» (2002), «Эффект бабочки» (2004).

В 2003 году снималась в нескольких эпизодах сериала «Клиника» в роли Джейми Мойер — жены пациента, долгое время находящегося в коме, с которой завязывает отношения главный герой сериала.

В 2006 году в мировой прокат вышел фильм «Адреналин», в котором Смарт сыграла любимую девушку главного героя (в исполнении Джейсона Стейтема). Сиквел фильма, «Адреналин 2: Высокое напряжение», вышел в 2009, в котором Смарт также сыграла эту роль, станцевав на шесте.

В 2010 вышли два фильма с участием Смарт: «Columbus Circle» в роли Лилиан Харт и «Dylan’s Wake» в роли Натали. А также, по слухам, участвует в съёмках «Vineyard Haven» в роли Кейт.

Личная жизнь 
Встречалась с актёром Брэндоном Уильямсом более 15 лет.

С 10 сентября 2011 года Смарт замужем за телеведущим и моделью , с которым она встречалась год до их свадьбы. У супругов есть дочь — Флора Устерхаус (род.26.12.2016), рождённая суррогатной матерью после долгих лет безуспешной борьбы Смарт с бесплодием.

В течение семи лет Смарт была представителем благотворительного фонда «За здоровые бухты» (Heal the Bay), деятельность которого связана с борьбой за чистоту прибрежных вод Калифорнии.

Бывшая соседка по комнате и лучшая подруга Эли Лартер снималась со Смарт в фильме «Студенческая команда» и работала с ней моделью в Милане. Смарт была среди немногочисленных гостей, приглашённых на свадьбу Лартер.

Эми Смарт — левша и вегетарианка.

Фильмография

Награды и номинации 

 2004 — Премия канала «MTV» в категории «Лучший поцелуй» («Убойная парочка: Старски и Хатч»).
 В 2003 и 2000 годах Смарт номинировалась на награды «DVDX» и «Teen Choice» за роли в фильмах «Трасса 60» и «Дорожное приключение» соответственно, однако премии были присуждены другим актёрам.
 В 2002 году Смарт оказалась на 27-м месте в рейтинге «102 самых сексуальных женщин мира» журнала , в 2006 году в подобном рейтинге журнала FHM — на 74-м месте, а в 2007 журнал Maxim поставил её на 31-ю позицию в рейтинге «Hot 100».

Примечания 

Киноактрисы США